El Torneig de Moscou 2009, també conegut com a Kremlin Cup 2009, és un esdeveniment de tennis sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP en categoria masculina i Premier Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 20a edició del torneig es va celebrar entre el 19 d'octubre i el 25 d'octubre del 2009 a l'Olimpiyski Sport Complex de Moscou, Rússia.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 

 Web oficial 

2009
ATP World Tour 2009
WTA Tour 2009